Stary cmentarz żydowski w Śremie
 Nowy cmentarz żydowski w Śremie